O termo Monteiro pode referir-se a:

Monteiro – município do estado da Paraíba.
Monteiro - bairro do Recife, Pernambuco.
Monteiro – nome de família.

pessoas com o nome de família Monteiro – ver todas as páginas com títulos contendo "Monteiro".

Desambiguação